Medaillon (beeldhouwkunst), een versiering van een gebouw of monument met een ovale of ronde vorm
Medaillon (onderscheiding), het vaak geëmailleerde middendeel van een ridderkruis, ster, plaque of andere onderscheiding.
Medaillon (sieraad), vaak maar niet altijd ovaal van vorm.

Zie ook 
The Medallion, een film uit 2003